Liste von Jahrzeitenbüchern aus der Zeit vor 1528 im Raum der Stadt und Republik Bern.

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 
 Datenbank von Gedenkaufzeichnungen im Raum der heutigen Schweiz auf www.adfontes.uzh.ch

Geschichte (Bern)
Liste (literarische Werke)
Literatur (Bern)
Liturgisches Buch